Charles Sheldon ist der Name folgender Personen:

* Charles Sheldon (Schiffbauer) (1655–1739), schwedischer Schiffbauer
 Charles Sheldon (Autor) (1857–1946), US-amerikanischer Schriftsteller und Vertreter des Social Gospel 
 Charles Alexander Sheldon (1867–1928), US-amerikanischer Zoologe und Naturschützer
 Charles H. Sheldon (1840–1898), US-amerikanischer Politiker
 Charles Mills Sheldon (1866–1928), US-amerikanischer Kriegsreporter und Illustrator